Niemcy:
 Pye – dzielnica Osnabrücku

Osoby:
 Jesse Pye – brytyjski piłkarz

Inne:
 Pye Records – brytyjska firma fonograficzna

Zobacz też:
 Mount Pye
 Pie